Guillaume Gillet peut désigner :
 Guillaume Gillet (1912-1987),  un architecte français ;
 Guillaume Gillet (né en 1984), un footballeur international belge.